Il doppio  del Gerry Weber Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Christopher Kas e Philipp Kohlschreiber erano i detentori del titolo, ma hanno perso ai quarti di finale contro František Čermák e Michal Mertiňák.

Teste di serie

  František Čermák /  Michal Mertiňák (semifinali)
  Martin Damm /  Filip Polášek (finale)

  Johan Brunström /  Jean-Julien Rojer (semifinali)
  Michael Kohlmann /  Jarkko Nieminen (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

Doppio
ATP World Tour 2010